Arada kan syfta på:

Honduras 

 Arada (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Arada (ort), Departamento de Santa Bárbara,

Portugal 

 Arada (freguesia), Aveiro, Ovar, 

Robotskapade Portugalförgreningar